Nordstraße steht für:
 Nordstraße, Straßenname der Bundesstraße 199 von Flensburg nach Kappeln 
 Nordstraße (Bremen)
 Nordstraße (Bremerhaven)
 Nordstraße (Düren) mit Wegekreuz Nordstraße
 Nordstraße (Düsseldorf) mit U-Bahnhof Nordstraße
 Nordstraße (Hanau)
 Nordstraße (Radebeul) mit Villa Nordstraße 4 (Radebeul)
 Wohnsiedlung Nordstrasse, Zürich

Siehe auch:
 Nordallee
 Nordplatz
 Industriestraße Nord
 Nord-Süd-Straße 
 Norderstraße